«Рождённый четвёртого ию́ля» () — антивоенная драма Оливера Стоуна, поставленная по мотивам автобиографической книги Рона Ковика. История парализованного ветерана Вьетнамской войны, ставшего антивоенным активистом и написавшего об этом книгу. Второй фильм из трилогии Оливера Стоуна о Вьетнамской войне: «Взвод» (1986), «Рождённый четвёртого июля» (1989) и «Небо и Земля» (1993).

Фильм завоевал две премии «Оскар», включая премию Оливеру Стоуну за лучшую режиссуру, и четыре премии «Золотой глобус».

Сюжет 
Рон Ковик (Том Круз) вырос в небольшом городке Массапика на Лонг-Айленде в католической семье, в атмосфере гордости за свою страну. Он не сомневался, когда ему, одарённому студенту, предложили поехать во Вьетнам и защитить там интересы Америки. Но во Вьетнаме, участвуя в кровавых зачистках деревень, застрелив по неосторожности в бою своего товарища и получив тяжёлое ранение, Ковик сталкивается с настоящей войной, трагедией и ужасом. Попав в госпиталь, он обнаруживает наплевательское отношение персонала, нехватку оборудования и лекарств, грязь и запустение.

Но даже вернувшись домой в инвалидном кресле, он ещё верит в свои былые идеалы, возмущается антивоенными выступлениями студентов-пацифистов. Лишь вернувшись к мирной жизни, он начинает чувствовать, что его идеалы и иллюзии разрушаются, что правительство бросило и подставило его во Вьетнаме, навсегда испортив его жизнь из-за малопонятных международных амбиций.

После множества приключений, он решает покаяться перед родителями убитого им сослуживца и присоединиться к антивоенному движению ветеранов, и только тогда он снова обретает себя. Правительство учиняет множество препятствий пацифистам, но ветераны не сдаются — священная борьба за мир вновь вернула их к жизни, и теперь их не остановить.

В ролях

Награды и номинации 
 1991 — 2 номинации на премию BAFTA: лучшая мужская роль (Том Круз), лучший адаптированный сценарий (Оливер Стоун, Рон Ковик)
 1990 — 2 премии «Оскар»: лучший режиссёр (Оливер Стоун), лучший монтаж (Дэвид Бреннер, Джо Хатшинг), а также шесть номинаций: лучший фильм (А. Китман Хо, Оливер Стоун), лучшая мужская роль (Том Круз), лучший адаптированный сценарий (Оливер Стоун, Рон Ковик), лучшая музыка к фильму (Джон Уильямс), лучшая операторская работа (Роберт Ричардсон), лучший звук (Майкл Минклер, Грегори Х. Уоткинс, Уайли Стейтман, Тод А. Мейтленд)
 1990 — 4 премии «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучший режиссёр (Оливер Стоун), лучшая мужская роль — драма (Том Круз), лучший сценарий (Оливер Стоун, Рон Ковик), а также номинация за лучшую музыку к фильму (Джон Уильямс)
 1990 — премия Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Оливер Стоун)
 1990 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Оливер Стоун, Рон Ковик)
 1989 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм — Роджер Эберт
 Рецензия на фильм — Washington Post

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года
Фильмы Оливера Стоуна
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Исторические фильмы о Второй Индокитайской войне
Фильмы Universal Pictures
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы с музыкой Джона Уильямса